Двадцать третий чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран в рамках второй группы класса «А» чемпионата СССР.

Регламент турнира 
Начиная с этого сезона было решено присуждать звание чемпиона РСФСР лучшей команде второй группы (позже лиге) класса «А» чемпионата СССР. Так как соревнования в этом дивизионе проводились в двух зонах, для определения чемпиона (в ряде сезонов и бронзового призёра) проводились стыковые матчи между лучшими (при игре за бронзу – вторыми) российскими командами зон.
Республиканский турнир команд РСФСР в текущем сезоне не состоялся в связи с проведением российской спартакиады.

Розыгрыш медалей 

В первых, после изменений правил, играх за чемпионское звание встречались от западной зоны команда из Ленинграда, уступившая в ней первое место рижанам, и победители восточной зоны из Нижнего Тагила. Поделив очки в играх 22-23 марта в Нижнем Тагиле, ленинградцы в обоих домашних матчах 13-14 апреля одержали победы и стали новыми чемпионами республики.

Состав чемпионов 

Анатолий Платов, Василий Никифоров;
Алексей Бусин, Владимир Сезонов, Виктор Семёнов, Владимир Климов, Владимир Шувалихин, Анатолий Тимофеев, Александр Зенков, Владислав Кузнецов;
Валентин Карзов, Юрий Миронов, Алексей Голованов, Юрий Корякин, Юрий Макренский, Анатолий Соболев, Владимир Кузьмин, Владимир Виноградов, Александр Наханьков.
Старший тренер: Евгений Воронин.
Тренер: Константин Фёдоров.

Примечания

Ссылки 
 1969-70. Класс А. Вторая группа - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1965/1966 - 1969/1970. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1955/1956 - 1969/1970. Справочник. Москва. 2012.

Хоккей с шайбой